

Codici 
 AGD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Anggi (Indonesia)
 agd – codice ISO 639-3 della lingua agarabi
 AGD – codice ISO 3166-2:MA di Agadir-Ida ou Tanane (Marocco)
 AGD – acronimo di "Associazione per l'aiuto ai giovani con diabete"
AGD – all'interno di enti, istituti, ospedali e università è l'acronimo di Archivio Generale Decentrato

Geologia 
  AGD – Formazione di Agordo – provincia di Belluno- sintema stratigrafico del Veneto